Lugert ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Lugert (1841–1928), österreichischer Musiker und Musikpädagoge
 Verena Lugert (* 1973), deutsche Köchin und Sachbuchautorin 
 Wulf-Dieter Lugert (* 1945), deutscher Musikwissenschaftler, Hochschullehrer und Verleger

Der Lugert Verlag ist ein 1998 von Wulf-Dieter Lugert gegründeter Verlag für Musikzeitschriften und musikpädagogische Bücher.